
Termin -{AAC}- ima više značenja.

 Genetički kod za asparagin
 Ari jezik, ISO 639-3 kod jezika